ELU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Guemar, El Oued, Algeria
 elu – codice ISO 639-3 della lingua elu